Banca se poate referi la:
Localități din România:
Banca, Bacău
Banca, Vaslui 
Gara Banca, Vaslui, reședința comunei Banca

Vezi și Bancă (dezambiguizare).